Rejtőzködő 1986-os magyar film Kézdi-Kovács Zsolt rendezésében
 A rejtőzködő 1987-es amerikai film Jack Sholder rendezésében
 A rejtőzködő 2000-es amerikai film Robert Greenwald rendezésében